XIX. (19.) Korps bzw. XIX. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XIX. (II. Königlich Sächsisches) Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 XIX. Korps (Österreich-Ungarn)
 XIX. Armeekorps (Wehrmacht)
 XIX Corps (Vereinigte Staaten)
 19. Armeekorps (Frankreich)
 XIX. Panzerkorps (Rote Armee)